Lammtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lammtjärnen (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (4,45 ha)
Lammtjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Lammtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lammtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (4,65 ha)
Östra Lammtjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn